Фрэнк Сонни Милано (; род. 12 мая 1996, Массапеква) — американский хоккеист, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» и сборной США.

Карьера

Клубная 
С 2012 по 2014 год играл за юниорскую сборную, представленную в USHL.

На драфте НХЛ в 2014 году был выбран в 1-м раунде под общим 16-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». 11 сентября 2014 года подписал с командой трёхлетний контракт новичка.  

В сезоне 2014/15 играл за «Плимут Уэйлерс», выступающей в OHL.

В марте 2016 года был вызван в состав «Коламбуса» из фарм-клуба «Кливленд Монстерз». Проведя 3 игры, он был вновь возвращён в фарм-клуб. Милано вызывался в «Коламбус» и возвращался три раза в фарм-клуб, пока в декабре 2017 года не закрепился в основе.

24 февраля 2020 года был обменян в «Анахайм Дакс» на Дэвида Шора. 28 июля 2020 года он подписал с командой двухлетний контракт. 

Став свободным агентом, 16 октября 2022 года подписал однолетний контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз».

Сборная 
На ЮЧМ-2014 в составе юниорской сборной стал чемпионом мира. На турнире заработал 10 очков (3+7), войдя таким образом в пятёрку бомбардиров турнира и став вторым бомбардиром своей сборной.

Играл на МЧМ-2015 за молодёжную сборную; на турнире заработал 4 очка (2+2). Американцы вылетели в 1/4 финале, проиграв со счётом 3:2 молодёжной сборной России.

Играл за сборную США на ЧМ-2018, на котором американцы завоевали бронзовые медали. На турнире заработал 2 очка (1+1).

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные левые нападающие
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Игроки «Кливленд Монстерз»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Сан-Диего Галлс» (с 2015)
Игроки «Анахайм Дакс»
Задрафтованные ХК «Коламбус Блю Джекетс»